Il Val di Cornia Campiglia Marittima rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino di buona intensità di limpidezza brillante.
odore: vinoso delicato.
sapore: asciutto vellutato armonico di buon corpo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Livorno  (1990/91)  445,37
Livorno  (1991/92)  553,31
Livorno  (1992/93)  866,81

Campiglia Marittima
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese